WHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hyder (Alaska) (Stati Uniti)